Anna van Oostenrijk (Graz, 16 augustus 1573 - Warschau, 10 februari 1598) was van 1592 tot aan haar dood koningin-gemalin van Polen en Zweden. Ze behoorde tot het huis Habsburg.

Levensloop
Anna was de oudste dochter van aartshertog Karel II van Oostenrijk en Maria Anna van Beieren, dochter van hertog Albrecht V van Beieren.

Op 31 mei 1592 huwde zij in Krakau met de Poolse koning Sigismund III Wasa, die eveneens de oudste zoon was van koning Johan III van Zweden. Dezelfde dag werd zij in de Wawelkathedraal van Krakau tot koningin van Polen gekroond. In november 1592 werd haar echtgenoot Sigismund na het overlijden van zijn vader eveneens koning van Zweden. Beiden werden op 19 februari 1594 gekroond in de Kathedraal van Uppsala.

In februari 1598 stierf Anna op 24-jarige leeftijd tijdens de geboorte van haar laatste kind. Ze werd bijgezet in de Wawelkathedraal. Haar echtgenoot Sigismund zou na haar overlijden hertrouwen met Anna's jongere zus Constance.

Nakomelingen
Anna en Sigismund III kregen vijf kinderen:
 Anna Maria (1593-1600)
 Catharina (1594-1594)
 Wladislaus IV (1595-1648), koning van Polen en tsaar van Rusland
 Catharina (1596-1597)
 Christoffel (1598-1598)

Voorouders

Habsburg
Partner van de koning van Zweden
Partner van de koning van Polen
Partner van de groothertog van Litouwen
Oostenrijk, A